True Kings of Norway е компилационен албум на популярните норвежки блек метъл групи Immortal, Emperor, Dimmu Borgir, Arcturus и Ancient.

Песни 

 Песни 1 – 2 от As the Shadows Rise на Emperor.
 Песен 3 е на Emperor, неиздавана преди.
 Песни 4 – 6 от Immortal EP на Immortal.
 Песни 7 – 9 от Inn I Evighetens Mørke на Dimmu Borgir.
 Песни 10 – 11 от Det Glemte Riket на Ancient.
 Песни 12 – 13 от My Angel на Arcturus.

Бележки 

Албуми на Имортъл
Албуми на Емперър
Албуми на Диму Боргир
Албуми на Ейншънт
Албуми на Арктурус
Музикални албуми от 2000 година
Компилации